Beryl steht für:

 Beryl (Vorname), einen (meist weiblichen) Vornamen
 einen unterirdischen Kernwaffentest der französischen Armee in Algerien am 1. Mai 1962, bei dem es zu einem Unfall kam: die Explosion beförderte radioaktive Stoffe in die Atmosphäre und verstrahlte etwa 100 Menschen, siehe Béryl-Unfall
 Beryl (Software), einen Open-Source-Composition- und Fenstermanager
 (1729) Beryl, einen Asteroiden des Hauptgürtels 
 Kbs wz. 1996 Beryl, ein polnisches Sturmgewehr

Beryl ist der Familienname folgender Personen:
 Nonhle Beryl (* 1983), südafrikanische Sängerin, Schauspielerin und Autorin

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Beryl (Arkansas), im Faulkner County
 Beryl (Pennsylvania), im Blair County
 Beryl (Utah), im Iron County
 Beryl (West Virginia), im Mineral County
 Beryl Junction, im Iron County, Utah

Sonstiges:
 Beryl Dike Claim, Mine im Larimer County, Colorado
 Beryl Feldspar Mine, Mine im Custer County, South Dakota
 Beryl Lode Claim Mine, Mine im Boulder County, Colorado
 Beryl Mine, Mine im Routt County, Colorado
 Beryl Number Five Prospect, Mine im Larimer County, Colorado
 Beryl Number One Claim, Mine im Boulder County, Colorado
 Beryl Number Three Claim, Mine im Larimer County, Colorado
 Beryl Number Two Claim, Mine im Boulder County, Colorado
 Beryl Number Two Mine, Mine im Larimer County, Colorado

Siehe auch:
 Beryll, ein Silicat-Mineral sowie Schmuckstein
 Blauer Beryll
 Beryl Lake
 Beryllus